Gulden es el término histórico alemán y neerlandés para moneda de oro (del alto alemán medio  "penique dorado" y neerlandés medio  "florín dorado"), equivalente al término inglés guilder.

Gulden, Gülden, Guldens o Gulden's también se puede referir a:

Monedas o unidades monetarias 

 Guilder, tanto para el gulden de oro como para la moneda.
 Para el gulden de oro:
 Guilder#gold guilder
 gulden renano
 Reichsgulden, una de las dos monedas del siglo 16 del Sacro Imperio Romano
 Goldgulden: el oficial "gulden de oro" (opuesto al Guldengroschen de plata) durante el siglo 16
 Guldengroschen (Silbergulden): moneda de plata definida como poseedora del mismo valor que un Gulden real
 Monedas europeas llamadas gulden fuera de Suiza:
 Guilder
 gulden neerlandés
 gulden austro-húngaro (1754-1892)
 gulden suralemán 
 Monedas idénticas al gulden suralemán:
 Gulden de Baden (1754-1873)
 gulden bávaro 
 gulden de Württemberg 
 Monedas suizas llamadas gulden:
 gulden de Friburgo 
 gulden de Lucerna 
 gulden de Neuchâtel 
 gulden de Schwyz 
 Otros:
 gulden de Danzig (1923–1939)
 florín (gulden en inglés)
 forint húngaro (gulden en húngaro)
 gulden de las Indias de los Países Bajos 
 gulden neoguineano de los Países Bajos
 zloty polaco (gulden en polaco)

Gente 

 Gülden Kayalar, jugador turco de volleyball 
 Brad Gulden, exjugador de Major League Baseball 
 Gro Gulden, micologista noruego
 Bilal Gülden, futbolista turco
 Gülden, cantante turco

Otros 

 Gulden's, marca de mostaza denominada por su creador Charles Gulden
 Guldens, Pensilvania, comunidad no incorporada al condado de Adams
 Gulden Draak, cerveza negra belga
 't Gulden Zeepaert, barco que pertenece a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales

Monedas de Europa
Monedas fuera de curso
Monedas de los Países Bajos